HMS Birmingham ist der Name folgender britischer Schiffe:
 HMS Birmingham (1913), ein Leichter Kreuzer der Town-Klasse, der 1913 vom Stapel lief und 1931 verkauft wurde.
 HMS Birmingham (C19), ein Leichter Kreuzer der Town-Klasse, der 1936 vom Stapel lief und 1960 abgewrackt wurde.
 HMS Birmingham (D86), ein Zerstörer des Typs 42, der von 1976 bis 1999 in der Royal Navy eingesetzt wurde.

Literatur

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Schiffsname der Royal Navy